String Ensemble steht für:

 Streicherkeyboard, eine Gruppe elektronischer Musikinstrumente
 Solina String-Ensemble, ein polyphones Streicherkeyboard von 1974